FLHN steht für:
 Bahnhof Lindenholzhausen (DS100-Code)
 Flughafen Livingstone (ICAO-Code)

Abkürzung